Чемпіонат Вірменії з футболу 1993 — 2-й сезон найвищого рівня футбольних дивізіонів Вірменії. Титул чемпіона вперше здобув Арарат.

Клуби

Турнірна таблиця 

Примітки:
1. Клуб Імпульс відмовився від участі у Вищій лізі у наступному сезоні.

Позначення:

Результати 

* - Технічні поразки

Найкращі бомбардири

Посилання 
 Чемпіонат Вірменії на rsssf 

1993
Вірменія